Crompton ist:

 der frühere Name der englischen Stadt Shaw and Crompton
 Crompton (Rhode Island), ein Ort in den USA
 eine britische Automarke (1914), siehe Crompton Engineering Company
 Crompton Motor Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Personen:
 Alfred W. Crompton (* 1927), US-amerikanischer Paläontologe
 Ben Crompton (* 1974), britischer Schauspieler
 Bob Crompton (1879–1941), englischer Fußballspieler
 Dennis Crompton (* 1935), britischer Architekt und Autor
 Jack Crompton (1921–2013), englischer Fußballspieler
 Louis Crompton (1925–2009), kanadischer Autor und Historiker
 Richard Crompton (* 1973), britischer Schriftsteller
 Rookes Evelyn Bell Crompton (1845–1940) englischer Erfinder 
 Rosemary Crompton (1942–2011), britische Soziologin
 Samuel Crompton (1753–1827), britischer Erfinder
 Paul Crompton (1871–1915), britischer Reeder

im NRHP gelistete Objekte:
 Crompton Free Library, in West Warwick, Rhode Island, ID-Nr. 78000062
 Crompton Loom Works, in Worcester, Massachusetts, ID-Nr. 80000541
 Crompton Mill Historic District, in West Warwick, Rhode Island, ID-Nr. 06000577